Il singolare del Monte Carlo Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cédric Pioline era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Hicham Arazi.

Gustavo Kuerten ha vinto in finale 6–3, 6–2, 6–4 contro Hicham Arazi.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2001
ATP Tour 2001